Ранчо Тексас има више значења:

 Ранчо Тексас (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо Тексас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Тексас (Истлан де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику